Плей-оф Кубка Стенлі 2016 — стартував після регулярного чемпіонату 13 квітня 2016 та фінішував 12 червня  2016.

Стадія плей-оф сезону 2015—16 стала другою після сезону 1969—70 до якої не потрапили канадські команди.

Учасники плей-оф

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Примітки

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2015/16 

Сезон НХЛ 2015—2016